Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 14 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1980
Sport en avril 1980